Seznam guvernerjev Zahodne Virginije.

Zahodna Virginija